Lîle Curie est un îlot revendiquée par la France située dans l'archipel de Pointe Géologie et faisant partie du district de La Terre-Adélie des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Description 

Il s'agit en réalité d'un groupe d'îlots rocheux situé au sud-ouest des îles Dumoulin. Ils ont été nommés en l'honneur de la famille de Pierre Curie, Marie Curie et Irène Joliot-Curie.

Article connexe 
 Liste des îles de l'Antarctique

Notes et références 

Curie
Toponyme évoquant une personnalité